Canoas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canoas, stad, Rio Grande do Sul,

Costa Rica 

 Canoas (ort i Costa Rica), Puntarenas,

Mexiko 

 Las Canoas, Tamaulipas, ort, 
 Canoas, Querétaro Arteaga, ort, San Joaquín, 
 Canoas, Michoacán de Ocampo, ort, Contepec, 
 Canoas, Jalisco, ort, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar